Walt Whitman peut désigner :

 Walt Whitman (1819-1892), poète et humaniste américain ;
 Walt Whitman (1859-1928), acteur américain ;
 Walt Whitman Rostow (1916-2003), économiste américain.

Voir aussi 

 Pont Walt Whitman, un pont entre Philadelphie et Gloucester City, aux États-Unis